Die Saison 1988/89 war die 29. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Rotterdam Panda’s.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt 28 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die zweite Saisonphase, deren vier bestplatzierten Mannschaften sich für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die sechs bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde erhielten für die zweite Saisonphase zwischen einem und sechs Bonuspunkten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Die Spielzeit bei tysctrappers.nl (englisch)

1988
Eishockeysaison 1988/89